Bombastus steht für:

 Bombastus-Werke, deutsches Lebensmittel- und Pharmazieunternehmen

Personen:
 Georg Bombast von Hohenheim (um 1500–1566), Großprior des deutschen Johanniterordens
 Theophrastus Bombastus von Hohenheim (um 1493–1541), genannt Paracelsus

Siehe auch:
 Bombast von Hohenheim (Adelsgeschlecht)